

Sciences et techniques

Biologie 
  est un genre de poissons, de la famille des Gobiesocidae.

Informatique 
 Dans certains langages informatiques, Arcos ou arcos est le symbole de la fonction arc cosinus (fonction réciproque du cosinus).

Toponyme

Brésil 
 Arcos, ville et municipalité située dans l'État du Minas Gerais ;

Espagne 
 Arcos, municipalité située dans la province de Burgos ;
 Arcos de la Frontera, ville et municipalité située dans la province de Cadix ;
 Los Arcos, municipalité située dans la province et communauté autonome de Navarre ;

Portugal 
 Arcos, paroisse civile de la municipalité d'Anadia, située dans le district d'Aveiro ;
 Arcos, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga ;
 Arcos, paroisse civile de la municipalité d'Estremoz, située dans le district d'Évora ;
 Arcos, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo ;
 Arcos, paroisse civile de la municipalité de Tabuaço, située dans le district de Viseu ;
 Arcos, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto ;
 Arcos de Valdevez, ville et municipalité située dans le district de Viana do Castelo.

Patronyme

 les ducs d'Arcos, dont Rodriguez Ponce de Léon, duc d'Arcos et vice-roi de Naples ;
 René Arcos (1881-1959), poète et romancier français ;
 Santiago Arcos (1822-1874), homme politique et écrivain chilien.